Der Südtiroler Frühlings-Halbmarathon ist ein Halbmarathon in Meran, der seit 1994 stattfindet und vom Sport Club Meran organisiert wird. Von den Teilnehmerzahlen her ist er die größte Laufveranstaltung in Südtirol, gleichzeitig sind aber auch Eliteläufer am Start.

Geschichte 
Von 1984 bis 1990 wurde in Meran ein Frühlingsmarathon ausgetragen. Die mit dem Bau der MeBo verbundenen Genehmigungsprobleme für die Streckenführung führten zur Einstellung der Veranstaltung. Folgende Athleten siegten bei diesem Lauf (Quellen: ARRS, Runners.it):

In der Tradition dieser Veranstaltung wurde vier Jahre später ein Halbmarathon ins Leben gerufen.

Strecke 
Start und Ziel der Strecke sind in der Freiheitsstraße im Stadtzentrum von Meran. Von dort geht es zunächst auf eine kleine Runde in den Ortsteil Gratsch und dann auf zwei große Runden, die über Algund und Gratsch verlaufen.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:00:56 h, Paul Kangogo Kanda (KEN), 2002
 Frauen: 1:11:24 h, Zakia Mrisho (TAN), 2010

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Südtirol-Marathon
 German Road Races

Weblinks 
 Offizielle Website
 Top 7 Laufveranstaltungen in Südtirol
 Läuferberichte vom Südtiroler Frühlings-Halbmarathon 2007 auf running-pur.de

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in Meran